

Geografia
 Cárdenas – comune di Cuba
 Cárdenas – comune del Messico, nello Stato di San Luis Potosí
 Cárdenas – comune del Messico, nello Stato di Tabasco
 Cárdenas – comune del Nicaragua nel Dipartimento di Rivas
 Cárdenas – comune della Spagna nella Provincia di La Rioja
 Cárdenas – comune del Venezuela
 Lázaro Cárdenas – comune del Messico, nello Stato di Michoacán
 Lázaro Cárdenas – comune del Messico, nello Stato di Quintana Roo
 Lázaro Cárdenas – comune del Messico, nello Stato di Tlaxcala

Persone
Alejandro Cárdenas – ex velocista e multiplista messicano
Antonio Cárdenas Rodríguez – militare e aviatore messicano
Bernardino de Cárdenas y Portugal, 3º Duca di Maqueda e 2º Marchese di Elche – diplomatico spagnolo
Cuauhtémoc Cárdenas – politico messicano
Dani Cárdenas, propr. Daniel Cárdenas Lindez – calciatore spagnolo
Elsa Cárdenas – attrice messicana
Eric Cárdenas – ex cestista panamense
Félix Cárdenas – ex ciclista su strada colombiano
Fernando Cárdenas – calciatore colombiano
Fran Cárdenas – cestista spagnolo
Henry Cárdenas – ex ciclista su strada colombiano
Javier Cárdenas – ex calciatore messicano
José María Cárdenas – calciatore messicano
Juan Cardenas – teologo spagnolo
Juan Carlos Cárdenas – ex calciatore argentino
Juan Torrecillas y Ruiz de Cárdenas – arcivescovo cattolico spagnolo
Koko Cárdenas – cestista peruviano
Lázaro Cárdenas del Río – politico e militare messicano
Lorenzo de Cardenas – politico italiano
Luis Cárdenas – calciatore messicano
Martín Cárdenas – pilota motociclistico colombiano
Osiel Cárdenas Guillén – criminale messicano
Patty Cardenas – pallanuotista statunitense
Pedro de Cárdenas y Blancardi – ammiraglio spagnolo
Ramón de Cárdenas – avvocato spagnolo, quarto presidente dell'Atlético Madrid
Raúl Cárdenas – allenatore di calcio e calciatore messicano
Rodrigo González Cárdenas – calciatore messicano
Sherman Cárdenas – calciatore colombiano
Silviano Carrillo Cárdenas – vescovo cattolico messicano
Steve Cardenas – attore e artista marziale statunitense di origine messicana
Tony Cardenas – politico statunitense di origine messicana